

Astronautica 
Aquarius – modulo lunare della missione Apollo 13

Astronomia 
Aquario (lat. Aquarius) – costellazione

Bevande 
Aquarius – bevanda della The Coca-Cola Company

Biologia 
Aquarius – genere di piante della famiglia Alismataceae
Aquarius – genere di insetti della famiglia Gerridae

Cinema 
Aquarius – film del 2016 diretto da Kleber Mendonça Filho

Informatica 
Mattel Aquarius – home computer prodotto da Mattel

Musica
Aquarius  – brano musicale del 1967 tratto dal musical Hair
Aquarius/Let the Sunshine In – singolo dei Fifth Dimension del 1969
Aquarius – EP dei Boards of Canada del 1998
Aquarius – album degli Aqua del 2000
Aquarius – album degli Haken del 2010
Aquarius – album di Tinashe del 2014
Aquarius – gruppo musicale folk jazz britannico
Aquarius Records – etichetta discografica canadese
Aquarius – studio di registrazione di Kingston, Giamaica

Oceanografia 
Aquarius Reef Base – habitat sottomarino

Personaggi fittizi
Aquarius – personaggio della serie anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Aquarius – personaggio dei fumetti DC Comics
Aquarius – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Televisione
Aquarius – serie televisiva britannica prodotta dal 1970 al 1977
Aquarius – serie televisiva statunitense del 2015

Trasporti 
Aquarius – nave da ricerca e soccorso della ONG SOS Méditerranée (Vessel Finder)

Videogiochi 
Aquarius – videogioco del 1983 per ZX Spectrum